Macx Davies (ur. 24 grudnia 1992 w Calgary) – kanadyjski biathlonista.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 

Kanadyjscy biathloniści
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Calgary